Finsterbach heißen folgende geographische Objekte:

 Finsterbach (Au), Ortsteil der Gemeinde Au, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Biederbach), Zinken der Gemeinde Biederbach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Schramberg), Ortsteil der Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Gemeinde Sankt Gallen), Weiler in der Gemeinde Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark

Gewässer:
 Finsterbach (Aich), linker Zufluss der Aich zwischen den Stadtteilen Aich und Grötzingen von Aichtal, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Albersdorfer Mühlbach), rechter Zufluss des Albersdorfer Mühlbachs (zur Baunach) vor Bramberg, Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Finsterbach (Biederbach), linker Zufluss des Biederbachs (zur Elz) bei Finsterbach, Gemeinde Biederbach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Finsterbach oder Finsterbächle (Elz), linker Zufluss der Elz vor Niederwinden, Gemeinde Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Felsalb), linker Zufluss der Felsalb in Niedersimten, kreisfreie Stadt Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Finsterbach (Glimmen), linker Zufluss der Glimmen (zum Holchenbach) bei Urloffen, Gemeinde Appenweier, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Große Mühl), rechter Zufluss der Großen Mühl nach Breitenberg, Landkreis Passau, Bayern; Grenzbach im Böhmerwald zwischen Bayern und Oberösterreich
 Finsterbach, Oberlaufname der Kremnitz bis östlich von Reichenbach, Landkreis Kronach, Bayern
 Finsterbach (Langenaubach), linker Zufluss des Langenaubachs im Gemeindegebiet von Markt Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Finsterbach (Leinbach), linker Zufluss des Leinbachs (zum Hochspeyerbach) im Gebiet der Gemeinde Frankenstein, Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Finsterbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Neckarhäuserhof, Stadtteil Mückenloch, Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Ossiacher See), Zufluss des Ossiacher Sees in Kärnten
 Finsterbach (Rednitz), rechter Zufluss der Rednitz nach Pfaffenhofen, Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Finsterbach (Schiltach), linker Zufluss der Schiltach vor dem Hinterhof von Lehengericht, Stadt Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Schlücht), rechter Zufluss der Schlücht vor Ühlingen, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Schmerach), linker Zufluss der Schmerach bei Großstadel, Stadtteil Unteraspach, Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Schussen), rechter Zufluss der Schussen am Schwaigfurter Weiher bei Lufthütte, Stadt Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Finsterbach (Villgratenbach), linker Zufluss zum Villgratenbach bei Außervillgraten, Osttirol 
 Finsterbach (Wachtmannbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Wachtmannbach (mit Unterlauf Rinnenbach zum Steinbach, zur Paar) bei Hochdorf, Gemeinde Merching, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Finsterbach (Wehra), linker Zufluss der Wehra vor Hemmet, Stadt Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Fensterbach
 Finsterbächle
 Finstergraben
 Finstertalbach